Heinrich Weber is de naam van diverse personen:

 Heinrich Weber (voetballer) - Duits voetballer.
 Heinrich Weber (wiskundige) - Duits wiskundige.
 Heinrich Weber (worstelaar) - Duits Olympisch worstelaar